Appelhans ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Appelhans (1900–1975), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Willy Appelhans (1889–?), deutscher Radrennfahrer und späterer US-amerikanischer Fahrradbauer

Siehe auch:

 Appelhans Verlag, Braunschweiger Traditionsunternehmen